Джордж Салліван (; 24 грудня 1929, Пітерборо — ) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника. Згодом — хокейний тренер.

Ігрова кар'єра 
Професійну хокейну кар'єру розпочав 1949 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 13 років, захищав кольори команд «Бостон Брюїнс», «Чикаго Блек Гокс» та «Нью-Йорк Рейнджерс».

Тренерська робота 
1962 року розпочав тренерську роботу в НХЛ. Працював з командами «Нью-Йорк Рейнджерс», «Піттсбург Пінгвінс», «Вашингтон Кепіталс».

Нагороди та досягнення 
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1955, 1956, 1959, 1960.

Статистика

Тренерська статистика

Примітки

Посилання 
 
 

Канадські хокеїсти
Канадські хокейні тренери
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Тренери «Нью-Йорк Рейнджерс»
Тренери «Піттсбург Пінгвінс»
Тренери «Вашингтон Кепіталс»
Уродженці Пітерборо (Онтаріо)